William Coleman peut faire référence à : 
 William Coleman (1934-1988), historien des sciences américain ;
 William Thaddeus Coleman (1920-2017), juriste et homme politique américain ;
 William D. Coleman (1842-1908), homme politique libérien, président du Liberia entre 1896 et 1900.

Voir aussi  
.